Tirreno-Adriatico 2018 var den 53. udgave af cykelløbet Tirreno-Adriatico. Det italienske etapeløb var det syvende arrangement på UCI's World Tour-kalender i 2018 og blev arrangeret mellem 7. og 13. marts 2018. Den samlede vinder af løbet blev polske Michał Kwiatkowski fra .

Hold og ryttere

Danske ryttere 
 Søren Kragh Andersen kører for 
 Mads Pedersen kører for

Etaperne

1. etape

2. etape

3. etape

4. etape

5. etape

6. etape

7. etape

Resultater

Samlede stilling

Pointkonkurrencen

Bjergkonkurrencen

Ungdomskonkurrencen

Holdkonkurrencen

Eksterne henvisninger 
 Officielle hjemmeside 
 

2018
UCI World Tour 2018